Einwanderungswelle steht für
 Große Einwanderungswelle, Kanada (19. Jh.)
 Alija, bestimmte Rückkehrwellen des jüdischen Volkes in das Gelobte Land